Hickling steht für:

 Hickling (Norfolk), eine Ortschaft in Norfolk, England
 Hickling (Nottinghamshire), eine Ortschaft in Nottinghamshire, England

Hickling ist der Familienname folgender Personen:

 Antony Hickling (* 1975), anglo-französischer Schauspieler und Filmemacher
 Tissanna Hickling (* 1998), jamaikanische Weitspringerin